Maddie Kristen Malik Martinez (San Juan, Puerto Rico 4 de noviembre de 2004), más conocida por su nombre artístico Mooxth, es una cantante, compositora, modelo y Escritora Estadounidense de origen Puertoriquena. Después de trabajar como modelo, firmó con El Cartel Records en 2022 y lanzó un cover de la famosa canción traitor a finales de este mismo año en la plataforma SoundCloud. El cover tuvo gran éxito gracias al parecido vocal de Malik con Olivia Rodrigo.

Mooxth ha estado trabajando en su sencillo debut, el cual esta pronosticado a salir a finales de este año 2022. se ha generado gran especulación acerca de este sencillo por el gran parecido vocal de Mooxth con Olivia Rodrigo. muchos han hablado sobre que su sencillo debut será parecido a la canción de Rodrigo. Mooxth a desmentido este rumor, ella misma ha dicho que la canción mezclara el Trap (música), R&B contemporáneo y Pop en un mismo ritmo.

Biografía

Infancia y adolescencia 

Mooxth nació el 4 de noviembre de 2004 en San Juan, Puerto Rico. Su padre, Mani Malik, era un escritor editorial independiente, y su madre, Alexa Martinez, una retirada maestra de inglés. Su madre solía escuchar canciones de salsa, merengue y Bachata, como  de Héctor Lavoe El cantante (canción), mientras que Mooxth ayudaba con los coros. Malik creció en las playas de Puerto Rico, en la comunidad de Ponce, con sus padres y hermana mayor, Kamila, a quien considera como su mejor amiga. Ella declaró ser criado en un hogar feliz, diciendo que "no era de las chicas que solían andar en la calle, ni salir con chicos, me gustaba estar en casa con mi familia".

Queriendo ser una modelo desde los 5 años, atendía la tienda junto a su madre cuando era niña y modele en marcas pequeñas de Ponce hasta los 14 años. Después de dejar el modelaje, desarrolló intereses por artistas que sonaban en la radio, como Daddy Yankee y Vico C. Su primera presentación como solista fue cuando interpretó la canción de Willie Colón El gran varón en un show de talentos escolar. Su nombre artístico proviene de la conjugacion del apellido de su padre "Mani" y el nombre de su abuela el cual era "Oniza"   A pesar de ser tímida durante su tiempo en la secundaria, Maddie solía hacer covers de artistas como Michael Jackson para entretener a sus compañeros de clase, desarrollando una reputación en su escuela por su creatividad y bella voz. Sus intereses en su adolescencia incluyeron el Dibujo y el Danza, de donde también sacó su estilo de moda.

Hablando de su distancia de la industria musical de Puerto Rico, Mooxth declaró: "Soy de San Juan, un área donde surgen varios artistas del genero del Reguetón pero el estilo que yo queria cantar no era bien recibido. Eso es lo más sorprendente e increíble de todo esto, yo vine de la nada misma. Cuando estaba en la escuela solía pararme en el balcón de mi casa cantando y la gente se acercaba a escucharme". Además reveló que cuando era joven su madre quería que fuera una Modelo (moda) y su padre prefería que fuera una Escritor de Bestseller, mientras que su maestro decía que le iría mejor como una Doctora. En cambio, él tomó clases de Diseño gráfico en Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Carrera musical

2017-2020: Inicios 
Comenzó a escribir y crear sus propias interpretaciones a sus 13 años, hasta que en 2020, empezaría a publicar sus canciones por medio de SoundCloud, entre ellas «Fuck» en 2020, «Odio» en 2021, «Amor» en 2021, entre otros. Mientras iba a su último año de preparatoria en la escuela Elemental Antonio B. Calamary 2021, editó música como un artista independiente en SoundCloud, donde su canción «Renege» llamó la atención del cantante Darkiel quien la apoyo con el sello discográfico Sony Music. Darkiel introdujo a Mooxth al equipo de productores de Sony Music, quienes estaban intrigados por la experimentación de la música y la moda de Mooxth. Desde entonces logro escribir varios temas para artistas de Sony. Su primer éxito, el sencillo «2002», alcanzó el puesto 22 en la lista SoundCloud y estableció a Mooxth como un pionera en la escena del trap and pop latino. Diez meses después de la publicación del video oficial de «2002», alcanzó las 330 millones de reproducciones en SoundCloud. Su canción «In Hood» junto a Becky G y el productor Jamaicano Rvssian también fue un éxito.

Referencias